Durchfluss steht für:
 Volumenstrom, eine Messgröße (Volumen pro Zeit) einer Menge eines fließenden oder strömenden Mediums
 Abfluss, Volumenstrom in der Hydrologie
 Abzug (Gas), Gas- oder Luftvolumen pro Zeit
 Massenstrom, Masse pro Zeit

Siehe auch:
 Fluss (Physik), pro Zeitspanne fließende Menge einer physikalischen Größe bzw. das skalare Produkt aus Flussdichte und Fläche
 Flussdichte,  Vektorfeld, das die Menge einer physikalischen Größe beschreibt, die durch eine Probefläche hindurchfließt